

Persone 
 Emma Lowndes – attrice britannica
 Jessica Lowndes – attrice e cantautrice canadese
 Marie Belloc Lowndes –  scrittrice britannica

Pagine correlate 
 Contea di Lowndes